Riverside Park (englisch für „Park am Flussufer“) steht für:

 Riverside Park (Manhattan), Park in New York

Orte:
 Riverside Park (Ottawa), Stadtteil von Ottawa, Kanada

 Riverside Park (Kalifornien), USA
 Riverside Park (Nebraska), USA
 Riverside Park (New Jersey), USA
 Riverside Park (Buffalo, New York), Stadtteil, USA
 Riverside Park (Ohio), USA
 Riverside Park (Tennessee), USA

Siehe auch:
 Riverside (Begriffsklärung)